Fembach ist ein Name und Namensbestandteil geographischer Gegenstände:

 Fembach (Seeon-Seebruck), Dorf der Gemeinde Seeon-Seebruck im Landkreis Traunstein, Bayern
 Fembach (Zenn), linker Zufluss der Zenn gegenüber Kagenhof, Gemeinde Veitsbronn, Landkreis Fürth, Bayern

 Kirchfembach, Kirchdorf der Stadt Langenzenn im Landkreis Fürth, Bayern
 Oberfembach, Dorf der Gemeinde Hagenbüchach im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Retzelfembach, Dorf der Gemeinde Veitsbronn im Landkreis Fürth, Bayern

Siehe auch:
 Fernbach